Makovica vára Zboró mellett
 Makovica, a Kéklő-hegység (Szinyák) nyugati részének elnevezése